Der Kanton Castifao-Morosaglia war bis 2015 ein französischer Kanton des Arrondissements Corte, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort war Morosaglia. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2007 bis 2015 Jacques Costa (PRG). 

Der Kanton war 317,89 km² groß und hatte 2531 Einwohner (1999), was einer Bevölkerungsdichte von 8 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Er bestand aus folgenden zehn Gemeinden:

Castifaomorosaglia
Aufgelöst 2015